McIntyre, MacIntyre eller MacIntyres  kan syfta på:

Efternamn

 MacIntyre, McIntyre och andra stavningar

Geografi

Antarktis

 McIntyre Island (ö i Antarktis, lat -67,37, long 49,08), 
 McIntyre Island (ö i Antarktis, lat -66,23, long 110,57), 
 Mount McIntyre – ett berg

USA 

 McIntyre, Georgia, Georgia, Wilkinson County,

Se även
 Macintyre River – flera